Уо́лкер () — англоязычный топоним. Вариант транскрипции фамилии , принятый для географических названий.

Населённые пункты 
  — город в штате Айова, США.
  — город в штате Луизиана, США.
 Уолкер — город в штате Миннесота, США.
  — город в штате Мичиган, США.

Природные объекты 
 Уолкер— обширная бухта в Западно-Капской провинции, Южная Африка.
  — бухта в Антарктике, расположенная вдоль южного побережья острова Ливингстон.
  — горы в Антарктиде.
 Уолкер () — залив в проливе Мак-Клур, остров Принс-Патрик, Канада.
  — залив в проливе Принца Уэльского, остров Виктория, Канада.
 Уолкер — озеро в штате Невада, США.
  — перевал в штате Калифорния, США.
  — река в штате Невада, США.
 Уолкер-Крик — река в США, на западе штата Западная Виргиния.

См. также

Примечания